Crassula deceptor — вид суккулентных растений из рода Толстянка, семейства Толстянковые. Природный ареал: Капская провинция ЮАР и Намибия.

Морфология 
Многолетник с короткими, прямостоячими, колонновидными ветвями, длиной 20-80 мм, со скрытыми междоузлиями. Листья широкояйцевидные, вогнутые сверху и очень выпуклые снизу, плотно обхватывающие стебель, 6-15 х 6-10 мм, густо-бело-сосочковые. Цветки в мелких, округлых соцветиях, на сосочковом цветоносе длиной 20-80 мм, трубчатые, лепестки длиной 2-2,5 мм, сросшиеся снизу на 0,5 мм, кремовые, переходящие в коричневые.

Таксономия 
, J. Bot. 40: 285 (1902).

Этимология 
Crassula: родовое латинское наименование, означающие «толстый».

deceptor: видовой эпитет deceptor, то есть обманщик, происходит от латинского и указывает на то, что этот вид часто ошибочно принимали за Crassula deltoidea.

Синонимы 
Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):
 Crassula arta Schönland (1929)
 Crassula cornuta Schönland & Baker f. (1902)
 Crassula deltoidea Harv. (1862)

Примечания

Ссылки 

Толстянковые
Суккуленты